Cyron ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Cyron (* 1955), deutsche Politikerin (AfD), MdL
 Richard Cyron (* 1965), polnischer Fußballspieler und -trainer
 Ruth Cyron-Noél (1899–nach 1945), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Ciron